Ел Чипил има више значења:

 Ел Чипил (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Чипил (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Чипил (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чипил (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чипил (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику